Die Landesliga Hessen 1946/47 war die zweite Spielzeit der obersten hessischen Amateurklasse nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war eine Ebene unterhalb der Oberliga Süd angesiedelt und bestand aus fünf regionalen Gruppen. Die fünf Staffelsieger bestritten nach Saisonende eine Aufstiegsrunde zur Oberliga Süd. Hierbei setzte sich in einer Doppelrunde Rot-Weiss Frankfurt durch. Zur anschließenden Spielzeit 1947/48 wurde die Landesliga auf nur eine Staffel mit 14 Vereinen reduziert.

Abschlusstabellen

Gruppe Kassel 

Der VfL Hessen Kassel und der Kasseler SV fusionierten und traten in der Folgesaison der Landesliga als KSV Hessen Kassel an.Die SG Kirchditmold und der VfL Rothenditmold fusionierten und traten in der Folgesaison der Landesliga als VfL Kassel an.

Gruppe Fulda

Gruppe Marburg

Gruppe Frankfurt-West

Gruppe Frankfurt-Ost 

|}

Aufstiegsrunde zur Oberliga Süd

Literatur

Weblink 

 Tabellen der Gruppen Frankfurt-West und -Ost der Landesliga Hessen 1946/47 bei f-archiv.de

1946
Fußballsaison 1946/47